Fennich (en arabe : ) est un patronyme notamment porté au Maroc par plusieurs personnages d'« origine » . Le nom peut être écrit différemment en raison de sa  ; on trouve également Fannich ou Fennish.

Origine et histoire 

La famille Fennich est notamment une grande et ancienne famille de Salé originaire d'Andalousie

Dans son roman Le Morisque, Hassan Aourid nomme l'un de ses personnages "Fennich".

Personnalités portant le même nom 

 Mohamed Fennich, dernier gouverneur de la République de Salé.
 Hajj Abdallah ben Hajj Mohamed Fennich (fils du précédent), Pacha et rais salétin (?-1695), bras droit du corsaire Abdellah Benaïcha au temps de Moulay Ismail
 Abdeslam Fennich, corsaire salétin du .
 Abdelhaq Fennich (?-1757) est un Pacha de Salé de  1738 à 1757, notamment connu pour avoir restauré et fortifié les anciens remparts de la ville et pour avoir détruit la Kasbah des Gnaouas
 Sidi Tahar Ben Abdelhaq Fennich, ambassadeur marocain en Angleterre en 1773 et au Royaume de France de 1777 à 1778
 Abu Amar Ben Al-Hajj At-Tahir Fennich, est un Pacha de Salé vers 1840.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Salé
 Anciennes familles de Salé

Bibliographie 

   
   

Patronyme marocain
Homonymie de patronyme
Grande famille de Salé